Уоксахачи () — город в США, расположенный в северо-восточной части штата Техас, административный центр округа Эллис. По данным переписи за 2010 год число жителей составляло 29 621 человек, по оценке Бюро переписи США в 2018 году в городе проживало 34 285 человек.

История 

Название места произошло от индейского слова, обозначавшего корову или бизона. Поселение, построенное на земле пожертвованной одним из первых жителей Эмори Роджерсом, было выбрано новым административным центром округа в августе 1850 года. В 1849 в доме Роджерса заработала первая методистская церковь, позже, в 1851 году, Роджерс пожертвовал землю на отдельное здание церкви. В 1850 году в поселении заработали магазин и почтовое отделение. Первая школа, академия Уоксахачи, была открыта в 1860 году. Первый банк заработал 1 июля 1868 году. В 1870 началось издание газеты Waxahachie Argus. 28 апреля 1871 года город получил устав, началось формирование органов власти. В сентябре 1879 году в город была проведена железная дорога Waxahachie Tap Railroad. За год работы новой железной дороги было переведено более 140 вагонов леса и более 5000 тюков хлопка.

В 1876 году методистская епископская церковь основала колледж Marvin College, в 1884 году колледж был продан городу и стал частью школьного округа Уоксахачи. В 1886 году через город прошла железная дорога Houston and Texas Central Railway. В конце XIX века в городе работал общественный транспорт на мулах, работало более 100 предприятий, в том числе 4 банка, три периодических издания. В 1901 году начала работу хлопковая текстильная фабрика. В 1902 году в Уоксахачи из Техцаканы переехал университет Trinity University. 5 апреля 1905 года в городе открыли первую общественную библиотеку, основу которой в начале составила коллекция судьи Данлэпа. В 1907 в город пришла железная дорога Trinity and Brazos Valley Railway. В 1912 году через город прошла междугородняя линия электропередач между Далласом и Уэйко. К 1920 году в городе работало около 200 предприятий, в том числе три банка, три мельницы для отжима хлопковых семян, пять хлопкоочистительных машин, две ежедневные и две еженедельные газеты. В городе работали фабрики текстиля, швейная фабрика, фабрика мётел, а также завод по производству льда и мороженого, в школах города училось 250 учеников.

В 1933 году город повторно принял устав. Аграрная промышленность, индустриальное производство и коммерческие предприятия помогли экономике города довольно легко пережить Великую депрессию и Вторую мировую войну. В послевоенное время в городе работали заводы по производству хлопкового масла, комбикорма, птицефабрики, фабрики по производству одежды, мебели и стекловолокна.

География 
Уоксахачи находится в северной части округа, его координаты: .

Согласно данным бюро переписи США, площадь города составляет около 129,7 км2, из которых примерно 126,5 км2 занято сушей, а 3,2 км2 является водной поверхностью.

Климат 
Согласно классификации климатов Кёппена, в Уоксахачи преобладает влажный субтропический климат (Cfa).

Население 

Согласно переписи населения 2010 года в городе проживало 29 621 человек, было 10 457 домохозяйств и 7464 семьи. Расовый состав города: 75,6 % — белые, 12,9 % — афроамериканцы, 0,6 % — коренные жители США, 0,5 % — азиаты, 0,1 % — жители Гавайев или Океании, 8,1 % — другие расы, 2,3 % — две и более расы. Число испаноязычных жителей любых рас составило 23,2 %.

Из 10 457 домохозяйств, в 40,2 % живут дети младше 18 лет. 50,8 % домохозяйств представляли собой совместно проживающие супружеские пары (23,4 % с детьми младше 18 лет), в 15,7 % домохозяйств женщины проживали без мужей, в 4,9 % домохозяйств мужчины проживали без жён, 28,6 % домохозяйств не являлись семьями. В 23,3 % домохозяйств проживал только один человек, 8,7 % составляли одинокие пожилые люди (старше 65 лет). Средний размер домохозяйства составлял 2,72 человека. Средний размер семьи — 3,22 человека.

Население города по возрастному диапазону распределилось следующим образом: 31,4 % — жители младше 20 лет, 29,8 % находятся в возрасте от 20 до 39, 27,4 % — от 40 до 64, 11,4 % — 65 лет и старше. Средний возраст составляет 31,7 года.

Согласно данным пятилетнего опроса 2018 года, медианный доход домохозяйства в Уоксахачи составляет 62 986 долларов США в год, медианный доход семьи — 67 694 доллара. Доход на душу населения в городе составляет 27 737 долларов. Около 9,5 % семей и 12,8 % населения находятся за чертой бедности. В том числе 21,3 % в возрасте до 18 лет и 9,6 % старше 65 лет.

Местное управление 
Управление городом осуществляется городским советом, состоящим из 5 человек. Члены совета избираются всем городом сроком на два года. Ежегодно городской совет назначает мэра и заместителя мэра.

Другими важными должностями, на которые происходит наём сотрудников, являются:
 Сити-менеджер и ассистенты
 Городской секретарь и ассистент
 Директор общественного центра
 Директор коммуникаций и маркетинга
 Директор отдела экономического развития
 Директор застройки центра города и охраны исторических объектов
 Финансовый директор
 Глава отдела коммунальных услуг
 Глава отдела общественных работ
 Директор отдела парков и отдыха
 Шеф пожарной охраны
 Начальник отдела кадров
 Шеф полиции
 Директор отдела планирования
 Городской инженер
 Муниципальный судья

Инфраструктура и транспорт 
Основными автомагистралями, проходящими через Уоксахачи, являются:
  межштатная автомагистраль  проходит с севера от Далласа на юго-запад к Хилсборо.
  автомагистраль 77 США идёт параллельно с I-35E с севера от Далласа на юго-запад к Хилсборо.
  автомагистраль 287 США проходит с северо-запада от Форт-Уэрта на юго-восток к Корсиканы.

В городе располагается региональный аэропорт Мил-Уэй. Аэропорт располагает одной взлётно-посадочной полосой длиной 1981 метр. Ближайшими аэропортами, выполняющими коммерческие рейсы, являются аэропорты Даллас/Лав-Филд и Даллас/Форт-Уэрт. Аэропорты находятся примерно в 55 и 70 километрах к северу от Уоксахачи соответственно.

Образование 

Город обслуживается независимым школьным округом Уоксахачи. Помимо общественного образования, в городе открыт ряд частных школ, в их числе Waxahachie Preparatory Academy, St Joseph Catholic School и First Christian Day School.

В городе располагается филиал колледжа Наварро, базирующегося в Корсикане. Помимо этого высшее образование можно получить в частном университете юго-западных ассамблей Бога ().

Экономика 
Согласно финансовому отчёту города за 2017-2018 финансовый год, Уоксахачи владел активами на $268,15 млн, долговые обязательства города составляли $135,34 млн. Доходы города составили $72,33 млн, расходы города — $54,81 млн .

Отдых и развлечения 

Уоксахачи получил прозвище «город пряничных домиков» благодаря ряду исторических зданий 1900-х годов. Ежегодно в городе проходит тур по домам, построенным преимущественно в викторианском стиле, а также в стилях королевы Анны, классического ренессанса и дорического ордера. Всего в национальный реестр исторических зданий включено около 300 зданий Уоксахачи. Также в городе располагается исторический музей-галерея округа Эллис.

Помимо тура по историческим домам, в городе ежегодно проходят ярмарка ренессанса Скарборо, фестиваль Texas County Reporter и рождественский парад.

Город в популярной культуре 
В середине 1980-х Уоксахачи был популярным местом для съёмок фильмов:
 В 1983 году фильм Брюса Бересфорда «Нежное милосердие» снимался в сельской местности рядом с городом. Актёр Роберт Дюваль, исполнявший главную роль в фильме, получил премию «Оскар» в 1984 году.
 В 1984 году в городе снимали фильм «Места в сердце» с Салли Филд в главной роли. В 1985 году Салли Филд получила «Оскар» за лучшую женскую роль.
 В 1985 году Уоксахачи был местом съёмок фильма , главную героиню в котором играла Джеральдин Пейдж, также получившая в следующем году «Оскар»

Помимо этого в городе снимались картины «1918», «На день святого Валентина» («»), «Миссионер», а также отдельные сцены сериалов «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски» и «Побег» и фильма «Бонни и Клайд».

Галерея

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Города Техаса
Окружные центры Техаса
Эллис (округ, Техас)